Otterpohl ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Otterpohl (1881–1963), deutscher Kunstmaler und Restaurator
 Ralf Otterpohl (* 1958), Siedlungswasserwirtschaftler
 Günter Otterpohl (* 1932), Landtagsabgeordneter (CDU)